Manalaissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Manalaissaari (ö i Tunturi-Lappi, lat 67,30, long 25,23), Lappland, 
 Manalaissaari (ö i Östra Lappland), 
 Manalaissaari (ö i Tunturi-Lappi, lat 67,50, long 25,61), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar